tatár nyelv illetve krími tatár nyelv
 tatár ábécé illetve krími tatár ábécé
 tatár nép illetve krími tatár nép, mai török nyelvű nép(ek)
 Tatárföld
 Krími Tatár Kánság
 
 tatárok, mongol nyelvű törzs a Mongol Birodalom előtt
 Tatár, régi magyar családnév
 
Települések
 Azerbajdzsán
 Tatar, település a Cəbrayıl járásban
 Tatar, település a Qubadlı járásban
 Tatar, település a Zəngilani járásban
 
 Irán
 Sahrak Tatar, település Észak-Horászánban
 Tatar, település Huzesztán tartományban
 Tatar, település Észak-Horászánban
 Tatar, település Nyugat-Azerbajdzsánban
 Tatar Bayjeq, település Golesztánban
 Tatar-e Olya, település Golesztánban
 Tatar-e Olya, település Kelet-Azerbajdzsánban
 Tatar-e Sofla, település Golesztánban
 Tatar-e Sofla, település Kelet-Azerbajdzsánban
 
 Lengyelország
 Tatar, település a Łódźi vajdaságban
 
 Törökország
 Tatar, település Amasya tartományban
 

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok